Cam, een andere aanduiding voor nokkenas
CAM (crassulacean acid metabolism) in planten
Calmoduline (CaM), een Signaaleiwit
Conditional access module, een module die toegang geeft tot betaaltelevisie
Computer-aided manufacturing, het fabriceren van producten met behulp van een computer
Conditional access module, om signalen te decoderen in een Satellietontvanger
Content Assembly Mechanism (CAM), een open computer standaard van OASIS (organisatie) 
Cam (rivier), een rivier in Engeland, naamgever van de stad Cambridge
Cam (Engeland), een dorp in Gloucestershire, Engeland
Calmoduline (CaM), een proteïne
Kameroen, waarvan CAM de landcode op voertuigen is (<Frans: Cameroun)
CAM-therapie (complementary and alternative medicine), benaming van het geheel aan alternatieve geneeswijzen
 Cam, rivier in Somerset
Cam (2018), Amerikaanse film 
Giraffe (sterrenbeeld) - Camelopardalis, afkorting Cam